Фигурное катание на зимней Универсиаде 2017 года — соревнования по фигурному катанию на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде. Соревнования состоялись в мужском и женском одиночном катании и в танцах на льду.

Все соревнования по фигурному катанию прошли с 1 по 5 февраля 2017 года в бывшей столице Казахстана Алма-Атe. Местом проведения турнира крытый стадион Алматы Арена.

Участники 
От каждой страны может быть заявлено не более трёх участников (пар). Впервые на Универсиаде было введено ограничение на количество участников. В одиночном катании может стартовать не более 36 участников, а танцевальных дуэтов допускается 25.

Несостоявшиеся участники 
Две российские спортивные пары: Алиса Ефимова с Александром Коровиным и Богдана Лукашевич с Александром Степановым. В последний момент были отменены соревнования в парном катании; из-за того, что были заявлены только две российские пары. Российская танцевальная пара Елена Ильиных и Руслан Жиганшин не смогли принять участие в соревновании, так как партнёр закончил обучение более года назад. Их место на турнире займут Мария Ставицкая и Андрей Багин. В последний момент снялась украинская танцевальная пара Валерия Гайструк с Алексеем Олейником.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Танцы на льду

Факты 
 Фигурист из Гонконга и фигуристки из Греции, Мексики и Таиланда были единственными участниками на XXVIII зимней Универсиаде от своих стран.
 Фигурист из Китайской Республики представлял треть своей немногочисленной делегации страны на XXVIII зимней Универсиаде.
 На XXVIII зимней Универсиаде в фигурном катании от Чехии приняли участие сестра и брат Элишка Бржезинова и Михал Бржезина.
 Впервые на зимней Универсиаде в мужском одиночном катании проходной балл в произвольную программу был выше, чем на предшествовавшем ей чемпионате Европы. Также в мужском одиночном катании выступили два самых высоких одиночника на тот момент: Михаэль Нейман (Словакия) и Владислав Пихович (Украина).
 На соревнованиях в фигурном катании на XXVIII зимней Универсиаде в танцах на льду от КНР в трёх парах все три партнёра были однофамильцы: Чжао Янь, Чжао Пэнкунь и Чжао Кайгэ. Четвёртой однофамилицей стала китайская одиночница Чжао Цзыцюань. Четверо фигуристов были также однофамильцами: Ли Джунхён, Ли Донвон (оба Южная Корея), Ли Цзяинь (КНР) и Ли Гарри Ха И (Гонконг), из Южной Кореи было ещё двое однофамильцев: Ким Хэ Джин и Ким Джинсо.

Примечания

Ссылки 
 Расписание
 Результаты

2017 год в фигурном катании
2017
Фигурное катание в Казахстане
Февраль 2017 года
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Зимняя Универсиада 2017